Alexander Barclay kan syfta på bland andra:

* Alexander Barclay (1475–1552), engelsk poet
 Alexander Barclay (1778–1833), skotsk-svensk handelsman